San Francisco de Horta kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Francisco de Horta (El Gato), ort, Guanajuato, Abasolo, 
 San Francisco de Horta (El Alacrán), ort, Guanajuato, Abasolo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar